Alfredo Bajardi (... – ...) – calciatore italiano
 Francesco Bajardi (1867-1934) – compositore e pianista italiano
 Luigi Bajardi (1904-1977) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Riccardo Bajardi (1886-1917) – militare italiano